El término ghat puede referirse a:
 ghat (hinduismo), escalinatas donde se realizan rituales hinduistas en los ríos sagrados de la India.
 Ghats occidentales, cadena montañosa de la India.
 Ghats orientales, otra cadena montañosa de la India.
 Ghat (distrito), distrito del suroeste de Libia.
 Ghat (Libia), capital del distrito homónimo de Libia, cerca de la frontera con Argelia.